Basan – uccello mitologico giapponese
Bašan – territorio citato più volte nella Bibbia
Cratere Basan – cratere sulla superficie di Giapeto
Pierre-François Basan – incisore, mercante d'arte ed editore francese